Со́колов (), бывш. Фалкенау-на-Эгере () — город на западе Чехии, на реке Огрже, в Карловарском крае. Является административным центром района Соколов.

Население 24 тыс. чел. (2006). Химическая и стекольная промышленность. Центр Соколовского буроугольного бассейна. Замок XIII века в стиле ренессанс (ныне — музей). Ранее — владение князей Огинских.

Население

Примечания 

Районные центры Чехии